Amerikai Egyesült Államok
 Crisp (Észak-Karolina)
 Crisp (Nyugat-Virginia)
 Crisp (Texas)
 Crisp megye (Georgia)